José Zamora puede hacer referencia a:

José Zamora (1889-1971) ilustrador y pintor español;
José Zamora (1987-) futbolista peruano;
José Zamora Girona (1988-) futbolista español;